

Polska 
 Kotlarka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Krośnice 
 Kotlarka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Kotlarka – polana w Gorcach

Ukraina 
 Kotlarka – wieś w obwodzie żytomierskim, rejonie popilniańskim